Pietro Paolini (1603-1681), peintre italien baroque
 Giulio Paolini (1940-), peintre et sculpteur italien
 Enrico Paolini (1945-), coureur cycliste italien 
 Nonce Paolini (1949-), dirigeant d'entreprise français 
 Luca Paolini (1977-), coureur cycliste italien 
 Christopher Paolini (1983-), écrivain américain
 Jasmine Paolini (1996-), joueuse de tennis italienne

Patronyme italien
Patronyme corse